Christian August Hausen ist der Name folgender Personen:

* Christian August Hausen der Ältere (1663–1733), deutscher lutherischer Theologe und Historiker
 Christian August Hausen der Jüngere (1693–1743), deutscher Mathematiker, Astronom, Mineraloge und Physiker